McCord se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bill McCord
 David Ross McCord